

Pessoas
Jonathan Swift (1667-1745), um escritor irlandês;
Lewis A. Swift (1820-1913), um astrônomo norte-americano;
Taylor Swift (1989-) uma atriz, cantora e compositora norte-americana.

Lugares
Swift, um bairro da cidade brasileira de Campinas, que até a década de 1980 abrigou uma fábrica da Swift Foods Company;
Swift Current, uma cidade canadense localizada na província de Saskatchewan;
Swift Trail Junction, uma Região censo-designada no estado norte-americano do Arizona.

Outros
SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, uma associação da indústria financeira mundial;
Complexo Swift de Educação e Cultura, antiga fábrica de óleo e bem cultural do Estado de São Paulo;
Swift Foods Company, uma fábrica norte-americana de processamento de alimentos;
5035 Swift, um asteroide cujo nome é uma homenagem ao astrônomo Lewis A. Swift;
Swift (navegador), um navegador da web;
Swift (linguagem de programação), uma linguagem de programação desenvolvida pela Apple

Desambiguação